Ledoux se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Claude Ledoux
 E.P. Ledoux